Kalff ist der Familienname folgender Personen:
 Kalff (Adelsgeschlecht), erloschenes estländisches Adelsgeschlecht 
 Dora M. Kalff (1904–1990), Schweizer Therapeutin
 Gerrit Kalff (1856–1923), niederländischer Niederlandist

 Louis Christiaan Kalff (1897–1976), niederländischer Designer
 Peter Kalff (1440–nach 1465), deutscher Zisterziensermönch

Kalff ist auch 
 eine alternativ verwendete Schreibweise/Anrede des niederländischen Kunsthistorikers Jan Kalf (1873–1954)

Siehe auch:
 Calf
 Kalf